"Same Heart" (canção de Laura Jansen)
 "Same Heart" (canção de Mei Feingold)

Desambiguações de música